Gunnar Thoresen (1920–2017) válogatott norvég labdarúgó, olimpikon
 Gunnar Thoresen (1921–1972) norvég bobversenyző, olimpikon